Orca — дванадцятий студійний альбом американського репера C-Bo, виданий лейблами West Coast Mafia Records та RBC Records 3 липня 2012 р. У записі платівки взяли участь Young Buck, WC, Yukmouth, B.G. Knocc Out, Brotha Lynch Hung та ін. Виконавчі продюсери: C-Bo, Юджин «Big U» Генлі та Йонас Тесфамаріам.

21 травня 2012 оприлюднили відеокліп «187». 7 червня C-Bo виклав у мережу трек «Fuckin wit It». 14 червня репер повідомив дату випуску через свій обліковий запис у Твіттері.

Список пісень

Посилання 

Альбоми C-Bo
Англомовні музичні альбоми